Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Costa che hanno battuto in finale Luke Jensen e Scott Melville 7-6, 6-2.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1993
ATP Tour 1993